Riells, Riells del Montseny o Riells i Viabrea, municipi de la comarca de la Selva
 Riells (l'Escala), veinat al municipi de l'Escala (Alt Empordà)
 Riells del Fai, poble al municipi de Bigues i Riells (Vallès Oriental)
 Bigues i Riells, municipi de la comarca del Vallès Oriental